Innsbrook, un village du comté de Warren, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une census-designated place du comté de Henrico en Virginie.

Voir aussi 
 Innsbruck, une ville autrichienne.
 , une communauté du comté de Pinellas en Floride.